Tuchscherer ist der Name

 eines alten Handwerksberufs, siehe Tuchscherer
 von Claus Tuchscherer (* 1955), deutscher Nordischer Kombinierer und späterer österreichischer Skispringer
 von Louis Tuchscherer (1847–1922), deutscher Erfinder und Mechaniker in Chemnitz